Ebony Madrid (1998. március 16. –) amerikai női labdarúgó, az Astra Hungary FC támadója.

Pályafutása 
Porterville-ben született, de gyermekkorát szülei révén a michigani Lake Orionban, Oszanban és Ramstein-Miesenbachban töltötte. A sok költözés azonban nem vált kárára sportteljesítményében, melyet mindegyik állomáshelyén az Év sportolója címmel jutalmaztak. A kaiserslauterni SC Siegelbach együttesénél kezdte pályáját és 10 bajnoki mérkőzésen 3 találatot szerzett a harmadosztályban.

A Hawaii Pacific Egyetemen folytatta tanulmányait és négy szezonon keresztül állt a Cápák rendelkezésére.

2021 augusztusában igazolt egy évre az MTK Hungária csapatához, majd a 2022–2023-as szezonban az Astra Hungary FC-hez szerződött.

Statisztikái

Klubcsapatokban 
2023. március 18-ával bezárólag

Jegyzetek

Források 
 
 

1998-ban született személyek
Élő személyek
Amerikai női labdarúgók
Labdarúgócsatárok
Az MTK női labdarúgói
Az Astra Hungary FC labdarúgói